Munford (Alabama)
 Munford (Tennessee)
Homonymie de localités aux États-Unis